Haarhausen (Borken) - Ortsteil van de stad Borken in de Duitse deelstaat Hessen
 Haarhausen (Hilchenbach) - Ortsteil de stad van Hilchenbach in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen 
 Haarhausen (Homberg) - Ortsteil van de stad Homberg (Ohm) in Hessen
 Haarhausen (Thüringen) - Ortsteil van Amt Wachsenburg in de Duitse deelstaat Thüringen
 Haarhausen (Wermelskirchen) - Ortsteil van Wermelskirchen in Noordrijn-Westfalen 
 Haarhausen (Wuppertal) - Ortsteil van de stad Wuppertal in Noordrijn-Westfalen